Pagaza puede referirse a:
 Nombre vulgar de distintas especies de aves de la familia Sternidae:
 Pagaza piconegra o Gelochelidon nilotica;
 Pagaza piquirroja o Hydroprogne caspia;
 Pagaza real o Thalasseus maximus;
 Pagaza elegante o Thalasseus elegans;
 Apellido Pagaza
 Forma abreviada del apellido vasco Pagazaurtundua.
 Francisco Pagazaurtundua (1894 o 1895-1958), conocido simplemente como Pagaza, futbolista y entrenador español.